Sérres kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Serrón, prefektur, Mellersta Makedonien, 
 Serrai, prefekturhuvudort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar